Золотая клетка — может означать:
 Выражение — Жить в золотой клетке — быть в богатстве, но не иметь свободы (обычно про женщину, вышедшую замуж за богатого мужа со скверным характером).

Кино и телевидение:
 Золотая клетка (фильм, 1950) () — британский драматический фильм режиссёра Бэзила Дирдена.
 Золотая клетка (фильм, 1987) () — мексиканский драматический фильм режиссёра Серхио Вехара.
 Золотая клетка (телесериал, 1997) () — мексиканская теленовелла 1997 года.
 Золотая клетка (фильм, 2005) () — канадский телефильм, триллер режиссёра Филиппа Ганьона, с Сарой Ланкастер в главной роли.
 Золотая клетка (фильм, 2013, Мексика) () — драматический фильм режиссёра Диего Кемада-Диеса.
 Золотая клетка (фильм, 2013, Франция) () — комедийный фильм режиссёра Рубена Алвеса.
 Золотая клетка / Ek Thi Rajkumari — индийский телесериал.
 Золотая клетка (телесериал, 2016) — российский телесериал, режиссёра Сергея Кешишева, вышедший на канале Россия-1 в 2016 году.

Другое:
 Золотая клетка (футбольная награда) () — ежегодная награда, вручаемая лучшему голкиперу Дании.

Примечания